Ла Палма Дос има више значења:

 Ла Палма Дос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палма Дос (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику